Якуб Щольц — бургомістр Львова.
 Якуб Шольц ( 1612) — райця у Львові.

Див. також 
 Шольци

Якуб